Châteaurenault est un toponyme et un patronyme français composé du mot château et du prénom Renault.

Patronyme
François Louis Rousselet de Châteaurenault, homme de guerre français du  et seigneur de Château-Renault.

Navires 
Le nom de Châteaurenault est porté par plusieurs navires français en hommage à François Louis Rousselet de Châteaurenault :
 Châteaurenault, escorteur d'escadre ;
 Châteaurenault, croiseur.

Toponymes
 Château-Renault, commune française d'Indre-et-Loire ;
 District de Châteaurenault, division administrative d'Indre-et-Loire pendant la Révolution française ;
 Canton de Château-Renault, circonscription électorale d'Indre-et-Loire ;
 Château-Regnault, forteresse médiévale du département français des Ardennes.

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme